Вшивое может означать:
 Село Вшивое (Харьковская область) - ныне Николаевка, Украина.
 Озеро Вшивое в России.
 Вшивое озеро (заказник) в России.
 Вшивое семя - южно- и центральноамериканское растение.

См. также 
 Вшивая горка (значения)